1. deild (mannen), tweede divisie in het Faeröerse voetbalsysteem
 1. deild (vrouwen), hoogste voetbalcompetitie in het Faeröerse vrouwenvoetbalsysteem
 1. deild karla, tweede divisie in het IJslandse voetbalsysteem
 1. deild kvenna, hoogste voetbalcompetitie in het IJslandse vrouwenvoetbalsysteem